Han-dinasztia (i. e. 206 – i. sz. 220) kínai uralkodóház, uralkodói a Liu-családból származtak
 Hszi Han (nyugati Han, i. e. 220 – i. sz. 25) a Han-dinasztia első fele
 Tung Han (keleti Han, 25–220) a Han-dinasztia második fele
 Su Han (221–263) a Han-dinasztia folytatása a birodalom szétesése után a „három királyság” egyikében
 Han (304–318) a Han-dinasztia folytatása a 16 királyság korszakában
 Han (338–347) Cseng királyság (303–338) második dinasztiája
 Nan Han (déli Han, 917–971) az öt dinasztia és tíz királyság korszakában Han királyság első dinasztiája ismét a Liu-család uralkodásával
 Hou Han (késői Han, 947–950) az öt dinasztia és tíz királyság korszakában az öt dinasztia egyike a Liu-család vezetésével
 Pej Han (északi Han, 951–979) a déli Han északi részeinek uralkodói a Liu-család regnálásával